Gęsiarnia – część wsi w gminie Kłaj w województwie małopolskim
 Gęsiarnia – część wsi w gminie Wietrzychowice w województwie małopolskim
 Gęsiarnia – osada wsi w gminie Kluczewsko w województwie świętokrzyskim
 Gęsiarnia – przysiółek wsi w gminie Bochnia w województwie małopolskim
 Gęsiarnia – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej